

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 7, w tym 3 podstawowe
 Popielarnia – część miasta Łódź, w delegaturze Łódź-Widzew
 Popielarnia – część wsi Dąbrowica w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Potok Wielki
 Popielarnia – część wsi Dąbrówka w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Potok Wielki
 Popielarnia – część wsi Potok-Stany w woj. lubelskim, w pow. janowskim, w gminie Potok Wielki
 Popielarnia – wieś w woj. łódzkim, w pow. radomszczańskim, w gminie Wielgomłyny
 Popielarnia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrowskim, w gminie Ostrów Mazowiecka 
 Popielarnia – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Wiskitki

Zobacz też 
 Popiele, Popielarze, Popioły